Encarsiella är ett släkte av steklar. Encarsiella ingår i familjen växtlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Växtlussteklar
Encarsiella